Фінал Кубка європейських чемпіонів 1980 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1979—1980 років, у якому зустрілися англійський «Ноттінгем Форест» та німецький «Гамбург». Матч відбувся 28 травня 1980 року на «Сантьяго Бернабеу» у Мадриді. Перемогу з рахунком 1:0 здобув «Ноттінгем Форест».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
 Кубок європейських чемпіонів 1979-80 на RSSSF 
 Фінал Кубка європейських чемпіонів 1980 на transfermarkt

1980
1980 у футболі
1980
Травень 1980